Лихтенштајн може бити:

 Лихтенштајн, држава у западној Европи која се граничи са Швајцарском на западу и Аустријом на истоку.
 Лихтенштајн (Виртемберг), општина у њемачкој савезној држави Баден-Виртемберг у округу Ројтлинген.
 Лихтенштајн (Саксонија), општина у њемачкој савезној држави Саксонија у округу Цвикау.